Horvátország
 Grabovnica, falu Csázma községben, Belovár-Bilogora megyében

 Szerbia
 Grabovnica, falu Kuršumlija községben, a Toplicai körzetben